Лотерея Евроджекпот — международная европейская лотерея, впервые запущенная в марте 2012 года. В лотерее в настоящее время участвуют следующие страны: Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Швеция, Чехия и Эстония. Джекпот устанавливается на начальном уровне 10 000 000 евро и может аккумулироваться до отметки в 120 000 000 евро. Шанс на выигрыш джекпота равен 1 из 139.838.160. Для этого необходимо угадать 5 номеров из 50 плюс ещё 2 дополнительных номера из 12.

Розыгрыш проходит по вторникам и пятницам в 21:00 в Хельсинки. Оценка выигрышных билетов совершается в Германии и Дании.

Стратегия 

До 31 января 2013 года на аккумуляцию джекпота лотереи Евроджекпот стояло ограничение: если джекпот не сорван в течение 12 последовательных розыгрышей, в следующем тираже при условии что ни один игрок не угадает все 7 номеров, первый приз отдается победителю следующей категории. Такая ситуация произошла в августе 2012 года, когда рекордный джекпот в размере 27.545.857,50 евро отошел игроку из Германии, угадавшему 5 главных номеров и только один из дополнительных номеров. После этого организаторы установили «потолок» джекпота в 90 миллионов евро.

В марте 2022 правила игры в очередной раз изменились: верхний предел лотереи увеличился с 90 до 120 миллионов евро, а диапазон дополнительных номеров расширился до 1-12. В результате этого, вероятность выигрыша главного приза лотереи стала такой же, как в Евромиллионах – 1:139.838.160.

Рекордные выигрыши

История 

Впервые идея создания лотереи Евроджекпот была озвучена несколько лет назад, в 2006 году в качестве потенциального конкурента Евромиллионам. Благодаря тому, что в розыгрыше участвует множество стран, лотерея способна аккумулировать джекпоты гораздо внушительнее, чем одна национальная лотерея. После того, как лотерея Евромиллионы зарекомендовала себя как успешное предприятие, Германия, Финляндия, Дания, Словения, Италия и Нидерланды организовали совместную встречу в Амстердаме в ноябре 2011 года с целью переговоров относительно лотереи ЕвроДжекпот с надеждой запустить розыгрыш уже в 2012 году. После переговоров Эстония также выразила желание присоединиться к лотерее. Испания присоединилась к Евроджекпоту 30 июня 2012 года, ознаменовав это событие благотворительной акцией, по которой Национальное Объединение Инвалидов по Зрению Испании (ONCE) получила дотацию бесплатных билетов. 1 февраля 2013 года к розыгрышу также присоединились Хорватия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Впервые билеты ЕвроДжекпота поступили в продажу 17 марта 2012 года, первый тираж прошел в Хельсинки 23 марта 2012 года.

Правила участия 

В лотерее ЕвроДжекпот могут принимать участие жители стран, входящих в официальную группу проведения розыгрыша, то есть Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Чехии, Словакии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Швеции. Организаторы лотереи также предоставляют информацию о продаже билетов на официальных сайтах лотереи, на которых также можно посмотреть результаты розыгрышей практически сразу после их проведения.

Частные операторы 

Некоторые интернет сайты поддерживают продажу билетов Евроджекпота онлайн. Такому оператору необходимо иметь регистрацию своей деятельности. В целом лотерейные билеты продаются лицам старше 18 лет, однако возрастной ценз зависит от законодательства конкретной страны.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лотереи ЕвроДжекпот
 Результаты и выигрышные номера ЕвроДжекпот
 Видеозаписи розыгрышей ЕвроДжекпота

Лотереи
Экономика Европейского союза